

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 9.World Championships — Budapest, Hungary — October 18-26 1997

1997
Октябрь 1997 года
1997 год в боксе
Спорт в Венгрии в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Бокс в Венгрии
Чемпионаты мира в Венгрии